Doronin () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Iwanowitsch Doronin (1900–1978), sowjetischer Lyriker
 Iwan Wassiljewitsch Doronin (1903–1951), sowjetischer Flugzeugpilot
 Pawel Wladimirowitsch Doronin (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Witali Dmitrijewitsch Doronin (1909–1976), sowjetischer Schauspieler
 Wladislaw Jurjewitsch Doronin (* 1962), russischer Unternehmer

Siehe auch:
 Doronina

ru:Доронин